Pello (gemeente), gemeente in Finland
 Pello (Finland), grootste plaats binnen de gemeente
 Pello (Zweden), Zweeds dorp gelegen aan de overzijde van de Tornerivier tegenover het Finse dorp.